Wiwi ist:
 Urin, als Kindersprache
 die Abkürzung für Wirtschaftswissenschaft
 Wiwi (Fluss), Zufluss der Unteren Tunguska, Region Krasnojarsk, Sibirien, Russland, Asien
 Wiwi (Niger), Dorf in der Gemeinde Gouchi, Niger

Siehe auch:
 Wiwisee

WIWI